Список крупнейших банков Африки 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует банки по величине активов. Среди крупнейших африканских банков доминируют финансовые учреждения ЮАР, Марокко и Нигерии.

Примечания

Ссылки 

Списки банков